Сен-Креа́к () — название нескольких коммун во Франции:

 Сен-Креак — в департаменте Верхние Пиренеи;
 Сен-Креак — в департаменте Жер.